Мако́н () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, адміністративний центр департаменту Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південний схід від Парижа, 115 км на південь від Діжона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 15517 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 32344,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Антуан Грізманн (*1991) — відомий французький футболіст, фланговий півзахисник.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Макон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Макон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Сона і Луара
Сона і Луара